Nova Petrópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Petrópolis (ort), Rio Grande do Sul, 
 Nova Petrópolis (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar